Серинья́к-Пебуду́, Серіньяк-Пебуду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Бордо, 50 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 164,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сериньяк-Пебуду на сайті французького Національного інституту географії
 Сериньяк-Пебуду на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сериньяк-Пебуду на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сериньяк-Пебуду на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сериньяк-Пебуду на сайті Mapquest
 Офіційний сайт Сериньяк-Пебуду

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна